

Informatica 
 Distruttore – operazione nel campo della programmazione orientata agli oggetti

Fumetti 
 Distruttore – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Distruttore – personaggio dei fumetti Timely Comics

Nautica 
 Distruttore – altro nome del cacciatorpediniere